Kalähne ist der Familienname folgender Personen

 Alfred Kalähne (1874–1946), deutscher Physiker in Danzig
 Anne Kalähne (auch: Anni Kalähne) (1878–1957), Danziger Landtagsabgeordnete
 Wolfgang Kalähne (* 1945), deutscher Flottillenadmiral a. D.